Francesco Milizia – scrittore d'arte
Francesco Milizia – sceneggiatore cinematografico